Ákos Kertész (né en 1932), écrivain hongrois
 André Kertész (1894-1985), photographe américain d'origine hongroise.
 Daniella Kertesz (1989-), actrice israélienne d'origine hongroise.
 Imre Kertész (1929-2016), écrivain hongrois.
 Istvan Kertesz (1929-1973), chef d'orchestre hongrois naturalisé allemand.